Tohou bezeichnet
 Tohou (Benin), Arrondissement in Benin

Tohou ist der Familienname von
 Blaise Tohou (* 1997), tschadischer Fußballspieler